personen:
 Marie Long (1877-1968), Franse verpleegster
 Robert Long (1943-2006), een Nederlandse zanger
 geografische aanduidingen:
 Long (Bahama's), een eiland
 Long (Papoea-Nieuw-Guinea), een eiland
 Long (Somme), een Franse gemeente
 Long (Oklahoma), een plaats in de Verenigde Staten
 Long (orgaan), een ademhalingsorgaan
 de afkorting van longitude
 Long gaan, een beleggersterm
 long, de Chinese uitspraak van 龍 (draak), zie Chinese draak